Potocki-Palast steht für:
 Potocki-Palast (Jabłonna) in Jabłonna, Polen
Potocki-Palast (Krzeszowice) in Krzeszowice, Polen
 Potocki-Palast (Lwiw) in Lemberg, Ukraine
 Potocki-Palast (Natolin) im Warschauer Stadtbezirk Ursynów
 Potocki-Palast (Warschau) im Zentrum Warschaus (Stadtbezirk Śródmieście)